La Serie A 1946-1947 è stata la 45ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 15ª a girone unico), disputata tra il 22 settembre 1946 e il 6 luglio 1947 e conclusa con la vittoria del , al suo quarto titolo, il terzo consecutivo (se non si considera il periodo di pausa dovuto al secondo conflitto mondiale).

Capocannoniere del torneo è stato Valentino Mazzola (Torino) con 29 reti.

Stagione

Antefatti 

In un'Italia ancora sconvolta dalla guerra, la Federcalcio avallò il ritorno al girone unico; le discussioni sulla composizione del campionato durarono mesi, come conseguenza delle rotture provocate dai campionati di guerra e dei verdetti del lungo torneo precedente cui avevano preso parte squadre di Serie A e B.

Dopo essere stata presa in considerazione l'ipotesi di un torneo a 22 squadre, si giunse infine alla formazione di un campionato con 20 partecipanti, che inglobò le squadre che avevano acquisito il diritto alla massima serie nel 1942-43 (incluse le promosse  e ), il ripescato , la neonata  frutto della definitiva fusione tra  e  (la quale ereditò il titolo sportivo della Sampierdarenese, trasmessogli a sua volta dal ripescato ), la vecchia  vincitrice del campionato giocato tra squadre di Serie B e C del Nord-Italia nel 1946, e il  che, nella stagione precedente, aveva concluso al primo posto il girone centro-meridionale. Risultarono escluse lo , campione bellico nel 1944, e l'Andrea Doria, ammessa in Divisione Nazionale 1945-1946 come risarcimento per la fusione fascista nel club  del 1927, le quali erano inizialmente candidate al ruolo di ventunesima e ventiduesima squadra; la Doria, tuttavia, aggirò il problema mediante la suddetta fusione nella Sampdoria. Il progetto di ridurre già l'anno successivo le partecipanti a 18 (mediante cinque retrocessioni), fu cassato il 21 agosto, dopo le obiezioni dell'Atalanta.

In fase di mercato furono pochi i movimenti di rilievo; il  riaccolse Menti, mentre le altre squadre approfittarono dell'apertura delle frontiere: l' del rientrante Meazza, in particolare, rivoluzionò la squadra titolare con vari elementi provenienti dal Sud America, la  ingaggiò i cecoslovacchi Vycpálek e Korostelev, il  scelse, tra gli altri, l'argentino Verdeal.

Il campionato 
Il campionato iniziò il 22 settembre 1946; il favorito Torino impiegò alcune settimane ad ingranare, e pareggiò le prime tre partite casalinghe con , Sampdoria e Juventus. Peraltro fu proprio la situazione dei giuliani a sconvolgere l'equilibrio del torneo; per ragioni di sicurezza, gli Alleati che governavano Trieste vietarono per lungo tempo l'utilizzo dello stadio di Valmaura, e ciò costrinse la squadra a disputare la maggior parte del girone d'andata in trasferta o sul campo neutro di Udine.

Dopo dieci giornate si ritrovarono appaiate al primo posto Juventus e , poi gli emiliani si bloccarono, persero tre gare di fila e videro i bianconeri allungare: il 2 febbraio 1947 furono "campioni d'inverno" davanti al Torino e al sorprendente Modena che, come il  di qualche anno prima, era riuscito nell'impresa di ottenere ottimi risultati con giocatori provenienti dalle serie minori schierati dall'allenatore Mazzoni secondo la logica del vecchio Metodo. Sul fondo, languiva la Triestina, mentre l'Alessandria del ritrovato Rava riscattava una partenza negativa ed inguaiava la più quotata Inter, i cui nuovi acquisti fallirono clamorosamente.

Fu proprio l'Alessandria a frenare la corsa della Juventus, il 23 febbraio; il Torino scattò in testa, vinse quattro gare consecutive, incluso il derby del 16 marzo, ed allungò, inseguita a distanza dal regolare Modena e dal  dell'astro nascente Carapellese. Nel mese di maggio il Torino consolidò il primato e lo scudetto diventò matematico già a tre giornate dalla fine, con il pareggio di Bari; alla fine, i punti di vantaggio su Juventus e Modena, che occuparono le piazze d'onore furono rispettivamente 10 e 12. Fu la stagione in cui il Torino mostrò tutta la prepotenza di un attacco decisamente concreto, che sfondò il muro delle 100 reti realizzate grazie ad un gioco estremamente rapido, ideale per disorientare gli avversari; il commissario tecnico dell'Italia Pozzo arrivò a schierare contemporaneamente tutti i dieci giocatori di movimento granata nell'amichevole dell'11 maggio 1947 contro l'Ungheria. Il campionato detiene tutt'ora il record di punti ottenuti da una squadra vincitrice nell'era di due punti a vittoria con 20 squadre in campionato: ben 63 con la media di 1,66 punti ad incontro.

Se furono degni di nota i campionati di  e , l'Inter riuscì ad emergere dalle ultime posizioni alla distanza, lasciando le altre squadre a lottare per una salvezza incerta fino all'ultimo secondo; la  ebbe la meglio sul  e sul , ormai distante dalle glorie di pochi anni prima. La caduta in B fu risparmiata alla gloriosa Triestina, ripescata d'ufficio in luglio per motivi patriottici, «in considerazione del valore morale e simbolico che la squadra di Trieste ha per tutti gli sportivi italiani». La riammissione della squadra giuliana portò dunque ad un ulteriore allargamento della Serie A, che fu formata da 21 squadre per il solo campionato 1947-1948.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Retrocesse in Serie B 1947-1948.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi. La stampa del periodo usava, inoltre, un ordinamento grafico per quoziente reti: la differenza reti non era stata ancora inventata.

La Triestina fu ammessa alla successiva Serie A per motivi patriottici.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Torino (28)
Minor numero di sconfitte: Torino (3)
Miglior attacco: Torino (104 reti fatte)
Miglior difesa: Modena (24 reti subite)
Miglior differenza reti: Torino (+69)
Maggior numero di pareggi: Atalanta e Livorno (15)
Minor numero di vittorie: Triestina (5)
Maggior numero di sconfitte: Triestina (25)
Peggiore attacco: Triestina (32 reti fatte)
Peggior difesa: Triestina (79 reti subite)
Peggior differenza reti: Triestina (-47)
Partita con più reti: Juventus-Venezia 7-3 (17ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 1.064 gol (di cui 51 su calcio di rigore, 31 su autorete e 6 assegnati per giudizio sportivo) da 198 diversi giocatori, per una media di 2,8 gol a partita. Le gare per le quali il risultato fu deciso a tavolino, in tutti i casi per invasione di campo, furono Venezia-Sampdoria, Brescia-Venezia e Bologna-Brescia. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Corriere dello Sport, annata 1946.
 La Stampa, annate 1946 e 1947.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
1946